Calotarsa är ett släkte av tvåvingar. Calotarsa ingår i familjen svampflugor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svampflugor
Calotarsa